St. Ann’s Episcopal Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. Ann’s Episcopal Church (Nashville, Tennessee), NRHP-ID 83004237
 St. Ann’s Episcopal Church (Richford, Vermont), NRHP-ID 01000259

Siehe auch:
 St. Anne’s Episcopal Church